Saint Croix oder St. Croix steht für:
 Saint Croix (Amerikanische Jungferninseln), Insel der Amerikanischen Jungferninseln
 Saint Croix Island, Insel im US-Bundesstaat Maine
 St. Croix Island, Insel in der Algoa Bay vor Südafrika

Siehe auch:
 St. Croix
 Sainte-Croix